Braida ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Braida (* 1966), italienischer Jazzpianist und Komponist
 Carlo Braida (1868–1929), italienischer Radrennfahrer
 Dante Gustavo Braida (* 1968), argentinischer Geistlicher, Bischof von La Rioja
 Franz Julian Graf von Braida († 1729), Weihbischof in Olmütz
 Guglielmo Braida, 1251/52 Bischof von Alba
 Marco Braida (* 1966), italienischer Schwimmer
 Pier Virginio Aimone Braida (* 1948), Schweizer Theologe und Hochschullehrer